Crow Creek (englisch „Krähenbach“) ist der Name folgender Flüsse:

 American Crow Creek, in South Dakota, Vereinigte Staaten
 North Fork American Crow Creek, in South Dakota, Vereinigte Staaten
 Crow Creek (Montana) im Helena National Forest, Montana, Vereinigte Staaten

Crow Creek steht für:
 Crow Creek (Arkansas), Ort im St. Francis County, Arkansas, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Crow River